Paquequer pode referir-se a:

Paquequer - rio no estado do Rio de Janeiro - Sumidouro
Paquequer - rio no estado do Rio de Janeiro - Teresópolis.
Paquequer - distrito do município de Teresópolis.
Paquequer - localidade do município de Carmo (Rio de Janeiro)

Desambiguação